Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit d'Adelaida el 13 de novembre del 1988.

Resultats

Notes 
 Pole: Ayrton Senna 1' 17. 548

 Volta ràpida: Alain Prost 1: 21. 216 (a la volta 59)

Referències 
 

Austràlia
1988